Opatówek (gemeente), een gemeente in de Poolse woiwodschap Groot-Polen
Opatówek (Groot-Polen), een plaats in deze gemeente